Горацио Сеймур (; 31 мая, 1810 — 12 февраля 1886) — американский юрист и политик.

Занимал пост губернатора штата Нью-Йорк с 1853 по 1854 и с 1863 по 1864. Был кандидатом на пост президента США от демократической партии на президентских выборах 1868 года, но проиграл выборы республиканцу Улиссу Гранту.

Сеймур родился в городе Помпеи в штате Нью-Йорк 31 мая 1810 года. Учился в Женевском колледже. Он был женат на Марии Бликер. У них не было детей. Сеймур умер 12 февраля 1886 года от болезни, в возрасте 75 лет. Его жена, Мария Бликер умерла месяц спустя также от болезни.

Примечания

Ссылки 

Губернаторы Нью-Йорка
Кандидаты в президенты США (1868)
Спикеры Ассамблеи штата Нью-Йорк
Политики США XIX века
Выпускники Норвичского университета
Почётные доктора Йельского университета